Marco Sciarra (vers 1550 – 1593), un brigand italien.
 Prospero Colonna di Sciarra (1707-1765), un cardinal italien.
 Girolamo Colonna di Sciarra (1708-1763), un cardinal italien.
 Benedetto Colonna Barberini di Sciarra (1788-1863), un cardinal italien
 Maurizio Sciarra (né en 1955), un réalisateur italien.
 Laurent Sciarra (né en 1973), un basketteur français

Prénom 
 Sciarra Colonna (1270-1329), un sénateur romain

Voir aussi 
 Villa Sciarra à Rome (Italie).